A Praça Sílvio Romero é uma praça localizada no centro do distrito de Tatuapé, na cidade de São Paulo.

É consideravelmente arborizada e planejada com formato quadrilátero. Conhecida por ser o coração financeiro e comercial do bairro, contando com várias lojas, bares e grandes edifícios comerciais. Está localizada nas imediações dos shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, formando, juntamente com os estabelecimentos situados no entorno da praça, um grande pólo comercial.

Devido à grande concentração do comércio na região, pessoas de várias partes da cidade vão a trabalho à região, principalmente da zona leste da cidade, na qual a praça se localiza.

A praça tem confluência com as seguintes ruas: Rua Tuiuti, Rua Padre Adelino, Rua Serra de Bragança, Rua Coelho Lisboa, Rua Serra de Botucatu, Rua Isidro Tinoco.

Ver também 
 Zona Leste de São Paulo
 Tatuapé

Silvio Romero